U 4710 oder U-4710 bzw. 4710 steht für:

 U 4710 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.  
 U 4710 als Bezeichnung des „䜐“ als Unicode-Zeichen zur Darstellung für Chinesische Schrift

U4710